Лав, Лов (Love) — многозначное понятие.

Носители фамилии 
 Лав, Алексис (род. 1988) — американская модель и порноактриса.
 Лав, Анджелина (род. 1981) — канадская рестлерша.
 Лав, Банни (род. 1980) — псевдоним американской порноактрисы и режиссёра Селест Шили.
 Лав, Бесси (1898—1986), урождённая Хуанита Хортон — американская киноактриса.
 Лав, Боб (род. 1942) — американский профессиональный баскетболист.
 Лав, Брианна (род. 1985) — американская порноактриса.
 Лав, Вагнер (род. 1984) — бразильский футболист Вагнер Силва де Соуза, более известный как Вагнер Лав.
 Лав, Дарлин (род. 1938), урождённая Дарлин Райт — американская певица и актриса.
 Лав, Джермейн (род. 1989) — американский баскетболист.
 Лав, Джон (1924—2005) — автогонщик из Зимбабве.
 Лав, Джулиан (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 Лав, Кевин (род. 1988) — американский баскетболист.
 Лав, Кортни (род. 1964, урождённая Кортни Мишель Харрисон) — американская актриса, певица.
 Лав, Лекси (род. 1980) — псевдоним американской порноактрисы Селены Сколы.
 Лав, Лили (род. 1991) — американская порноактриса и эротическая фотомодель.
 Лав, Майк (род. 1941) — американский музыкант.
 Лав, Мейбл (1874—1953) — британская актриса и танцовщица.
 Лав, Монтегю (1877—1943) — британский актёр театра, кино и водевилей.
 Лав, Мэри (род. 1981) — американская порноактриса, танцовщица экзотических танцев и модель.
 Лав, Нэнси Харкнесс (1914—1976), урождённая Анна Линкольн Харкнесс — американская лётчица.
 Лав, Огастес Эдвард Хаф (1863—1940) — английский математик.
 Лав, Роберт-Малкольм (1927—2006) — английский гидробиолог.
 Лав, Рон (род. 1951) — американский профессиональный бодибилдер.
 Лав, Сара (род. 1994) — американская порноактриса.
 Лав, Стэнли Глен (род. 1965) — американский учёный и астронавт.
 Лав, Синнамон (род. 1973) — американская порноактриса.
 Лав, Шай (род. 1978) — псевдоним немецко-американской порноактрисы.
 Лав, Эви (род. 1995) — американская порноактриса.

Прочее 
 Лав — лунный кратер. 
 «Лав» (, читается так же, как  — «любовь») — американский фильм 1967 года, комедия.
 Летучие ароматные вещества (ЛАВ) — группа веществ, способных вызывать обонятельные ощущения.
 Лав — административно-территориальный округ в штате Оклахома, США.

См. также

Примечания